181st Street (straat) - straat in New York
 181st Street (Broadway-Seventh Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 181st Street (Eighth Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat